Glötzle ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Xaver Glötzle (1816–1884), deutscher Maler, Lithograph und Gründer des Allgäuer Anzeigeblattes
 Ludwig Glötzle (1847–1929), deutscher Maler